Кирей (в верховье Большой Кирей) — река в Иркутской области России. Длина — 172 км, площадь водосборного бассейна — 3260 км².

Истоки Большого Кирея находятся на склонах Окинского и Шитского хребтов Восточного Саяна. Протекает большей частью по территории Тулунского района и лишь короткий отрезок нижнего течения проходит вдоль границы Тулунского и Куйтунского районов.

Впадает в реку Ию в 203,9 км от её устья по правому берегу. Основные притоки — Кирейская Тагна, Большая Ильмига и Ярма.

Ширина реки в районе села Уйгат и деревни Кривуши — 90—100 метров, глубина — 1,7 м, дно твёрдое, скорость течения — 1 м/с.

По данным наблюдений с 1959 по 1990 год среднегодовой расход воды в 22 км от устья составляет 42,42 м³/с, максимальный расход приходится на июль, минимальный — на март.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Ангаро-Байкальский
 Речной бассейн — Ангара
 Речной подбассейн — Ангара до створа гидроузла Братского водохранилища
 Водохозяйственный участок — Ия

Примечания 

Бассейн Братского водохранилища
Реки Тулунского района
Реки Куйтунского района